Tange steht für:
 Tange International, ein japanischer Hersteller von Rohren für Fahrradrahmen
 Tange Promontory, Halbinsel im Enderbyland, Antarktika

Orte:
 Tange (Varel), Ortsteil der Stadt Varel (Landkreis Friesland)
 Tange (Apen), Bauerschaft und Ortsteil der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland
 Tange (Viborg Kommune), Ortschaft in der Viborg Kommune in Dänemark

Personen:
 Ernst Günter Tange (1933–2013), deutscher Journalist und Autor
 Kenzō Tange (1913–2005), japanischer Architekt